Граничное — топоним:

Населённые пункты 
Россия
 Граничное — село в Табунском районе Алтайского края.
 Граничное — село в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

Украина
 Граничное — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

Гидроним 
 Граничное — озеро в Тверской области
 Граничное — озеро в Новгородской области